Bilguer ist der Familienname von:
 Johann Ulrich von Bilguer (1720–1796), schweizerisch-preußischer Chirurg
 Paul Rudolf von Bilguer (1815–1840), deutscher Schachspieler

Bilguer steht des Weiteren für:
 Handbuch des Schachspiels, umgangssprachlich Bilguer genannt, da es von Paul Rudolf von Bilguer begründet wurde

Siehe auch:
 Bilger